Литл Фолс има више значења:
 Литл Фолс (Мејн)
 Литл Фолс (Њујорк)
 Литл Фолс (Њу Џерзи)
 Литл Фолс (Минесота)